Сальви — итальянская фамилия:
 Сальви, Джованни Батиста (1609—1685) — итальянский живописец, представитель Барокко.
 Сальви, Лоренцо (1782—1856) — блаженный Римско-Католической Церкви.
 Сальви, Никола (1697—1751) — римский архитектор.
 Сальви, Паоло (1891—1945) — итальянский гимнаст, двукратный чемпион Олимпийских игр 1912 и 1920 годов.
 Сальви, Чезаре (род. 1948) — итальянский юрист и политик.